Chapei steht für:
 Chapey dang veng, eine Langhalslaute in Kambodscha
 Zhabei, ein Stadtbezirk von Shanghai in der Volksrepublik China